Малёнкин (Маленкин) — русская фамилия (женская форма — ). Носители фамилии:
 Маленкин, Андрей Сергеевич (1906—1990) — украинский советский и партийный деятель.
 Малёнкин, Геннадий Викторович (1951) — советский самбист.
 Малёнкин, Юрий Иванович (1929—2019) — ведущий инженер лаборатории комплексного отделения ФГУП «НПЦ АП им. академика Н. А. Пилюгина».